Кубок АФК 2009 — 6-й розыгрыш второго по значимости клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК). Разыгрывается среди клубов стран, уровень развития футбола в которых не достаточно высок для участия в Лиге чемпионов АФК. В 2009 году формат и состав участников Лиги чемпионов АФК претерпел изменения: уровень развития футбола в ряде стран (Вьетнаме, Ираке, Кувейте, Сирии) признан несоответствующим критериям Лиги чемпионов. Таким образом, клубы из этих стран приняли участие в Кубке АФК.

Формат и участники 

В групповой этапе принимают участие 32 клуба (из них 2 финалиста прошедшего розыгрыша и 3 команды, проигравшие в квалификационном раунде Лиги чемпионов АФК). Команды разбиты на 8 групп: 5 групп для Западной Азии и 3 — для Восточной. По 2 лучшие команды из группы выходят в плей-офф.

Курсивом выделены команды, участвовавшие в квалификационном раунде Лиги чемпионов АФК.

Жирным шрифтом выделен победитель прошедшего розыгрыша.

Даты матчей и жеребьёвок 

* Финал состоял из одного матча и прошёл на поле одного из соперников.

Групповой этап

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Группа E 

|}

Группа F 

|}

Группа G 

|}

Группа H 

|}

Плей-офф

1/8 финала 

На этой стадии победитель определялся в одноматчевом противостоянии на полях команд, занявших первое место в группе.

В Западной Азии матчи прошли 26 мая, в Восточной — 23 июня 2009 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 15 сентября, ответные — 30 сентября 2009 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи пройдут 15 октября, ответные — 21 октября 2009 года.

|}

Финал 
Финал впервые в истории турнира состоял из одного матча и прошёл 3 ноября 2009 года в Кувейте.

Примечания

См. также 
 Лига чемпионов АФК 2009

Ссылки 
 Кубок АФК 2009 на сайте АФК
 Статистика Кубка АФК 2009 на сайте RSSSF 

2009
Футбол в Азии в 2009 году